Concezione – sinonimo di concepimento
 Concezione – nel cristianesimo, concepimento immacolato di Maria (madre di Gesù)

 Concezione – sinonimo di concetto, ideazione, o progettazione

 Concezione – contrada di Acquate, rione di Lecco